Гајине могу бити:

 Гајине (Доњи Лапац), насељено мјесто у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска
 Гајине (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ